Laguna Chica är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen López och delstaten Chihuahua, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Laguna Chica ligger  meter över havet.

Terrängen runt Laguna Chica är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Terrängen runt Laguna Chica sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Cerro El Huerfano,  meter över havet,  km nordväst om Laguna Chica. Runt Laguna Chica är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Octaviano López,  km öster om Laguna Chica. Omgivningarna runt Laguna Chica är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)